Instant replay – riproduzione video di qualcosa appena avvenuto, che viene filmato e trasmesso dal vivo
Instant Replay – album dei The Monkees del 1969
Instant Replay – album dei Pizzicato Five del 1978
Instant Replay – album di Dan Hartman del 1978
Instant Replay – singolo di Dan Hartman del 1978